Okręty US Navy o nazwie USS  "Guardian":
 Pierwszy  był statkiem typu Liberty. Przerobiony na okręt pikiety radarowej, wszedł do służby jako "Guardian" w 1955. Wycofany ze służby w 1965, złomowany w 1971.
 Drugi Motor Torpedo Boat PT-809 nosił nazwę "Guardian" od listopada 1959
 Trzeci  był niszczycielem min typu Avenger. Zwodowany w 1987, wszedł do służby w 1989. Został zezłomowany w 2013 r. po wejściu na rafę koralową na Filipinach.

Guardian